Чепрак:
 Чепра́к или Чапра́к () — суконная, ковровая, меховая подстилка под конское седло, кладётся на спину поверх потника. Пристёгнутый к задней луке седла, под торока, кожаный лоскут. Чапра́чная обшивка, оторочка. Другое название — вальтрап.
 Чепрак — участок кожи (шкуры) животного, взятый с хребтовой части животного, отличающийся наибольшей плотностью, толщиной и прочностью (в кожевенном производстве), сорт кожи.

Гидроним 
 Чепрак — река.